Алекса́ндр Серге́евич Бала́ндин (род. 20 июня 1989 года в Петрозаводске, Россия) — российский гимнаст; вице-чемпион мира 2013 года в упражнении на кольцах, чемпион Европы в упражнении на кольцах (2012), обладатель Кубка мира в упражнении на кольцах (2009/2010), 3 — кратный чемпион (2008, 2010, 2011) и бронзовый призёр (2007) чемпионата России, 2 — кратный обладатель Кубка России, победитель и серебряный призёр Универсиады 2009, неоднократный призёр и победитель этапов Кубка мира.

Заслуженный мастер спорта России, член национальной сборной России по спортивной гимнастике, спортсмен-инструктор республиканского Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Александр Баландин признан «Человеком 2012 года Республики Карелии».

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
  Профиль FIG
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Профиль ВФСО «Динамо»
 Карелия гордится Александром Баландиным
 Судьбы карельских олимпийцев

Гимнасты России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы России по спортивной гимнастике
Спортсмены Карелии
Удостоенные звания «Человек года Республики Карелия»